het voornaamwoordelijk bijwoord waar
de waarheid
Waar (economie), een goed geproduceerd voor de verkoop
de plaats 't Waar
het eiland Waar in de Geelvinkbaai